Georgius I van Alexandrië - patriarch van Alexandrië (621-631)
 Georgius I van Antiochië (Grieks) - patriarch van Antiochië (640-656)
 Georgius I van Constantinopel - patriarch van Constantinopel (679-687)
 Georgius I van Antiochië (Syrisch) - patriarch van Antiochië (758-790)